Канјон има више значења:
 Округ Канјон (Ајдахо)
 Канјон (Тексас)